Piriformospora är ett släkte av svampar. Piriformospora ingår i ordningen Sebacinales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Piriformospora

en:Piriformospora